

Saints chrétiens
Voir

Souverains et princes 

 Edmond le Martyr (mort en 869), roi d'Est-Anglie.
 Edmond (mort en 946), roi d'Angleterre de 939 à 946.
 Edmond Côte-de-Fer (mort en 1016), roi d'Angleterre en 1016.
 Edmond de Lancastre (1245-1296), prince anglais, fils du roi Henri III.
 Edmond de Cornouailles (1249-1300), prince anglais, petit-fils du roi Jean, comte de Cornouailles.
 Edmond de Langley (1341-1402), prince anglais, fils du roi Édouard III, duc d'York.

Patronyme 

 Lauris Edmond (1924-2000), poétesse néo-zélandaise.
 Philippe Edmond-Mariette (1955-), personnalité politique française.
 Romain Edmond-Samuel (1986-), joueur de rugby français.
 Valerie Edmond (1971-), actrice écossaise.

Toponyme

 Edmond, ville américaine du Kansas.
 Edmond, ville américaine de l'Oklahoma.

Prénom
On rencontre les variantes masculines Eddie, Eddy et Edmund, et féminines Edmonde et Edmondine.
 Edmond ou Eadmund, évêque de Durham de 1020 ou 1021 à sa mort, vers 1040.
 

La fête des Edmond est le .

Cinéma 

 Edmond, un film américain réalisé par Stuart Gordon, sorti en 2005 ;
 Edmond, un film français réalisé par Alexis Michalik, sorti en  2019.

Théâtre 
 Edmond, une pièce de théâtre d'Alexis Michalik, de 2016 sur Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac.

Bande dessinée 

 Edmond, adaptation de la pièce de théâtre d'Alexis Michalik, scénario et dessins de Léonard Chemineau, 2018.

Voir aussi

Notes et références